

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Hanover – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Hanover – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Hanover – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Hanover – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Hanover – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Hanover – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Hanover – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Hanover – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Hanover – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Grant
 Hanover – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Hanover – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Hanover – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Hanover – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Hanover – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Hanover
 Hanover – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Hanover (ang. Hanover Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Hanover (ang. Hanover Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Hanover (ang. Hanover Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Hanover (ang. Hanover Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lehigh
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Hanover (ang. Hanover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington

Hrabstwa w USA 
 Hrabstwo Hanover (ang. Hanover County) – hrabstwo w stanie Wirginia

Lokalizacje w innych państwach 
 Hanover – miejscowość w Kanadzie w prowincji Ontario
 Hanover – region Jamajki

Zobacz też 
 Bitwa pod Hanoverem – bitwa podczas wojny secesyjnej (30 czerwca 1863) na terenie hrabstwa York w stanie Pensylwania
 Hannover – inne pojęcia o tej samej nazwie

eo:Hanovro (apartigilo)
lv:Hanovere
ja:ハノーファー (曖昧さ回避)